Golfe d'Urabá, golfe de la mer des Caraïbes, situé en Colombie, proche du Panama ;
 , région géographique du nord-ouest de la Colombie.